Osoby o tym nazwisku:
 Arthur Allen Hoag – amerykański astronom
 Christopher Hoag – kanadyjski siatkarz
 Nicholas Hoag – kanadyjski siatkarz
 Glenn Hoag – kanadyjski trener siatkówki
 Tami Hoag – amerykańska pisarka

Inne:
 (3225) Hoag – planetoida należąca do wewnętrznej części pasa głównego asteroid